Kaszub – mieszkaniec Kaszub
 Kaszub – polski rajd samochodowy
 Kaszub – nazwa pociągu relacji Gdynia-Kraków
 ORP Kaszub – nazwa okrętów polskiej Marynarki Wojennej